André De Wolf (kanunnik)
 André De Wolf (wielrenner)